De CECAFA Cup 1977 was de 5e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 25 november tot en met 12 december 1977 en werd gehouden in Somalië. Oeganda won het toernooi voor de derde keer in de geschiedenis door in de finale Zambia, na strafschoppen (5–3) te verslaan. Malawi werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1977 op rsssf

Voetbal in 1977
Voetbal in Somalië
CECAFA Cup
Sportevenement in Somalië